Мачинда () — город в Экваториальной Гвинее, расположен в провинции Литорал.

Население по расчетам на 2013 года — около 2500 человек.

Расположен в 20 км от крупнейшего города Экваториальной Гвинеи, административного центра провинции Литорал г. Бата.

Примечания 

Города Экваториальной Гвинеи